Der Kanton Fayl-Billot war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Langres, im Département Haute-Marne und in der Region Champagne-Ardenne; sein Hauptort war Fayl-Billot.

Der Kanton Fayl-Billot war 239,03 km² groß und hatte 4.523 Einwohner (Stand: 1999).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 18 Gemeinden:

Faylbillot
Aufgelöst 2015